Norfolk County may refer to one of several counties:

 Norfolk, et county i England
 Norfolk County, Massachusetts, USA
 Norfolk County, Ontario, Canada
 Norfolk County, Virginia, (nedlagt)
 Norfolk, Virginia, en uafhængig by i Virginia, USA
 "Old" Norfolk County, Massachusetts Colony, (nedlagt)